Ра́мпа (, від ramper — «повзти, стелитися, плазувати») — багатозначний термін:
 Рампа, пандус — прямокутна або криволінійна в плані полога похила доріжка, яка з'єднує дві горизонтальні поверхні різного рівня.
 Рампа — перехідна ділянка дороги, що призначена для з'їзду чи заїзду на основну дорогу.
 Рампа — залізобетонна споруда для переходу поїздів метрополітену з поверхні під землю.
 Рампа — невисокий бар'єр уздовж авансцени.
 «Рампа» — щорічний міжнародний фестиваль молодіжних театрів, що проводиться у Дніпропетровську.
 Навантажувальна рампа (, ) — пристосування для перевантаження вантажів:
 Гірнича рампа — крита споруда у вигляді ємності з похилим днищем для складування, охолодження вугільних брикетів та їх подальшого відвантаження у залізничні вагони або автотранспорт. Може застосовуватися також як відвантажувальний засіб для інших крихких матеріалів, що потребують запобігання їх подрібненню.
 Пересувна (мобільна) рампа — пересувний місток між підлогою та транспортом для вантажно-розвантажувальних робіт, пересувна рампа дозволяє вантажити за допомогою навантажувачів. Використовується в складському господарстві. Використання рампи значно прискорює та спрощує вантажні роботи та полегшує їх механізацію. Сучасна пересувна рампа зазвичай є металевою конструкцією, що складається з рами, гідравлічної системи підйому, ходових коліс, буксирного пристрою та системи безпеки.

Див. також 
 Перон (аеродром)
 Апарель

Література

Посилання 
 

Обладнання